Bjärs gravfält kan syfta på:

 Lilla Bjärs gravfält – Stenkyrka socken på Gotland
 Bjärs gravfält, Hejnum – gravfält vid byn Bjärs i Hejnums socken på Gotland
 Bjärs hög – vid Bjärs i Norrlanda socken på Gotland